СНА — многозначная аббревиатура.
 СНА — Сомалийский национальный альянс
 СНА — 
 СНА — Союз народов Анголы
 СНА — Социал-национальная ассамблея
 СНА — Сирийская национальная армия